Университетская улица () — улица в Вахитовском районе Казани, от Кремлёвской улицы до Право-Булачной улицы, за Батуринским мостом через Булак имеет продолжением улицу Парижской Коммуны.

Начинается от главного здания Казанского университета, по которому и получила своё название.

Улица круто спускается (перепад высот до 15 м) от зданий университетского комплекса до Профсоюзной улицы.

История

Достопримечательности 

 № 2 — Бывшая единоверческая церковь Спаса Преображения
 № 2/53 — памятник архитектуры 1851 года постройки
 № 6 — Музей социалистического быта
 № 7 — гостиница «Шаляпин Палас»
 № 9 — Музей счастливого детства
 № 10 — Историческая аптека
 №12/23— жилой дом управления тепловых сетей.
 № 16 — гостиница «Hayal»

Галерея

Известные жители 
 Кафиль Амиров, прокурор Республики Татарстан

Литература 
 Казань: где эта улица, где этот дом? — справочник улиц города Казани, К. Амиров, Казань: Издательство «Казань», 1995 г

Примечания

Ссылки 
 Карта Казани 1887 года

Улицы Вахитовского района Казани